Enes Başar – turecki zapaśnik
 Hakkı Başar – turecki zapaśnik, olimpijczyk
 Metehan Başar – turecki zapaśnik